Kamand kan syfta på följande:

 Kamand, en sydamerikansk andfågel

Geografi

Iran 

 Kamand (ort i Iran), Östazarbaijan, 
 Komand, ort, Teheran, 
 Arāt Bon, ort, Mazandaran, 

Robotskapade Iranförgreningar